Pedro Larrañaga puede hacer referencia a:

Pedro Larrañaga y Ruiz-Gómez, actor español.
Pedro E. Larrañaga, político peruano.